Anabel Medina Garrigues var den forsvarende mester, men hun tabte i anden runde til Silvia Soler Espinosa. 
Kaia Kanepi vandt turneringen ved at besejre Carla Suárez Navarro med 3–6, 7–6(8–6), 6–4 i finalen.

Seedning

 Roberta Vinci (Semifinalen)
 Maria Kirilenko (Anden runde)
 Anabel Medina Garrigues (Anden runde)
 Petra Cetkovská (Kvartfinalen)

<ol start="5"> 
  Zheng Jie ''(Anden runde) 
  '''Kaia Kanepi (Mester)
  Nadia Petrova ''(Kvartfinalen)
  Mona Barthel ''(træk sig med skade)
  Polona Hercog (Anden runde, træk sig med skade)</li>
</ol>

Finale

Top Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= N Bratchikova
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Morita
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= MJ Koehler
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Gajdošová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= B Luz
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= P Cetkovská
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Panova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= H Watson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= L Hradecká
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V King
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Larsson
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=0

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= S Stephens
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= K Kanepi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= MJ Koehler
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=r
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= N Petrova
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= P Cetkovská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q 
| RD2-team06= H Watson
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= V King
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= K Kanepi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= N Petrova
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= K Kanepi
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3='''6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Vinci
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Kvalifikation
Seedning

  Sloane Stephens (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)
  Stéphanie Foretz Gacon (Anden runde) 
  Anastasia Rodionova (Anden runde)
  Arantxa Rus ''(Første runde)

<ol start="5">
 Heather Watson (Kvalificeret)</li>
 Andrea Hlaváčková ''(Første runde)
 Sesil Karatantcheva ''(Anden runde)
 Lara Arruabarrena Vecino ''(Kvalifikationsfinale)
</ol>

Kvalificerede

  Heather Watson
 ''' Karin Knapp

<ol start="3">
 ''' María-Teresa Torró-Flor
  Kristina Barrois</li>
</ol>

Lucky Loser

  Sloane Stephens

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References 
Main Draw 
Kvalifikation Draw 

WTA Tour 2012